Wau – miasto w Sudanie Południowym
 Wau – miasto w Papui-Nowej Gwinei